Lange Raamstraat (Brugge)
 Lange Raamstraat (Haarlem)
 Raamstraat (Den Haag), vroeger ook wel Lange Raamstraat genoemd.

Zie ook
 Korte Raamstraat (doorverwijspagina)
 Raamstraat (doorverwijspagina)